Сокитла́н (), иногда называется Сан-Па́бло-Сокитла́н () — населённый пункт в Мексике, в горной местности на юго-востоке штата Пуэбла. Является административным центром муниципалитета Сокитлан.

Население — 2865 человек (2010 год).

Ссылки 
 Фотографии Сокитлана на сайте Панорамио: ; .

Населённые пункты Пуэблы